Hamidou Yaméogo(1984-), est un coureur cycliste burkinabé.
 Maurice Yaméogo (1921-1993), est  le premier président de la République de Haute-Volta, actuel Burkina Faso.
 Pierre Yameogo (1955-2019), est un réalisateur burkinabé.

Homonymie de patronyme